Il doppio del torneo di tennis Comerica Bank Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Prakash Amritraj e Rohan Bopanna che hanno battuto in finale Rajeev Ram e Todd Widom 3-6, 6-2, [10-6].

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
 Jamie Murray /  Mirko Pehar (semifinali)

 Rajeev Ram /  Todd Widom (finale)
 Prakash Amritraj /  Rohan Bopanna (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Comerica Bank Challenger 2006